Марьевка — село в Сакмарском районе Оренбургской области. Административный центр Марьевского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 10 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села Сакмара.

История
Предположительно в  1840-м году граф Нессельроде основал деревню Землянку, а уж потом переименовав его в Марьевку в честь своей дочери Марии. В 1866 года числилась деревня Марьевка (Землянка) на реке Салмыш, находится она на упраздненном тракте из Оренбурга в Бугульму. Было тогда в сельце 69  дворов, проживало 335 человек. Церковь появилась не позже 1901 года.

Население
Население составляло 714 человек в 2002 году (русские 58%), 665 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района